The Frankfurt Major 2015 — киберспортивный турнир по дисциплине Dota 2, проводимый компанией Valve, который проходил в замке Фестхалле Франкфурт, в городе Франкфурт — с 13 по 21 ноября 2015 года. Это первый из трёх The Major в сезоне 2015—2016. Организатором турнира, наряду с Valve, была киберспортивная лига ESL. Второй после The International официальный турнир Dota 2 от Valve. Правила турнира заимствованы у The International.

Квалификации

Открытые квалификации 

Регистрация на открытые квалификации началась 1 октября и продлится до 6 октября. Этап открытой квалификации разделён на две части по 1024 команды в каждой из них.

Региональные квалификации 

Региональные квалификации в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке прошли с 10 по 13 октября, в Китае — с 11 по 14 октября.

Прямые приглашения 
5 октября Valve огласили список команд, получивших прямые приглашения на Major-турнир.

Финальный турнир

Групповой этап 
В верхнюю сетку попали первые 2 команды, которые выиграли по системе «полуфинал-финал». В нижнюю сетку уходили команды, занявшие 3 и 4 места в групповой таблице, и которые проиграли «полуфинал-финал».

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
В верхней сетке все игры проходили по системе «best of 3». В нижней сетке 1-й раунд проходил по системе «best of 1», а последующие по «best of 3». Гранд финал проходил по системе «best of 5». Команда, проигравшая в высшей сетке, переходит на аналогичный раунд низшей сетки. Команда, проигравшая в нижней сетке, покидает турнир.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 IGN
 Советский спорт
 Game Tournaments

Dota 2 Major